Sleepwalk ist der Titel folgender Filme:

 Sleepwalk (1986), US-amerikanischer Spielfilm von Sara Driver
 Sleepwalk (2000), US-amerikanischer Spielfilm von James Savoca
 Sleepwalk (2006), US-amerikanischer Kurzfilm von Tatia Pilieva

Siehe auch:
 Sleepwalker
 Sleepwalking